Pietro Castellitto – attore italiano
 Sergio Castellitto – attore, sceneggiatore e regista italiano